Bajing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bajing, Indonesien, administrativ by, Jawa Tengah,

Kina 

 Bajing (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar